

Cinematografia 
 Nebo (Небо) – film russo del 2021 diretto da Igor' Kopylov

Geografia 
Costa d'Avorio
 Nébo
Giordania
 Monte Nebo
Regno Unito
 Nebo – comune del Galles e del Gwynedd
Stati Uniti d'America
 Nebo Center – comune della California
 Nebo – comune dell'Illinois
 Nebo – comune del Kentucky
Sudafrica
 Nebo

Musica 
 Nebo – singolo di Anastasija Petryk del 2012
 Nebo – singolo di Nina Badrić del 2012
 NeBo – album di Nina Badrić del 2012

Altro 
 Nabu (o Nebu) – divinità mesopotamica
 Nebo – famiglia di stazioni radar VHF mobili di origine sovietica